Charles Jencks
Jenks (Oklahoma)

Desambiguação